Le  désigne le quatrième échelon de la hiérarchie des championnats de rugby à XV en France.

Selon les années, il désigne :
 le championnat de France de rugby à XV de 2e division fédérale, entre les saisons 1998-1999 et 2019-2020 ;
 le championnat de France de rugby à XV de 1re division fédérale, entre les saisons 2020-2021 et 2021-2022 ;
 le championnat de France de rugby à XV de Nationale 2, à partir de la saison 2022-2023.